El término orco puede referirse a diferentes significados:
 a los orcos, que son unas criaturas ficticias de la mitología celta, equivalentes a los ogros, en las que se han basado varios autores para crear sus razas de ficción:
 los orcos en el universo ficticio de la Tierra Media, creado por J. R. R. Tolkien;
 a Orcus u Orco, que era, en la mitología romana, uno de los demonios del inframundo, encargado de castigar los juramentos rotos;
 a (90482) Orcus, un objeto del Cinturón de Kuiper, más concretamente, un plutino;
 a Orco Feglino, una localidad y comune de la provincia de Savona (Liguria, Italia); o
 al nevado Chaupi Orco, que es una gran montaña de 6.044 m que se encuentra en los límites de la frontera de Perú y Bolivia, en la cordillera de Apolobamba.

Enlaces externos